Adam Bartosiewicz – żołnierz zawodowy
 Bohdan Bartosiewicz – koszykarz i siatkarz
 Danuta Bartosiewicz – nauczycielka, polityczka
 Edyta Bartosiewicz – wokalistka
 Natalia Bartosiewicz – lekkoatletka
 Oliwka Brazil (właśc. Oliwia Bartosiewicz) – polska raperka
 Roman Bartosiewicz – aktor
 Ryszard Bartosiewicz – działacz komunistyczny
 Stanisława Bartosiewicz – ekonomistka
 Tadeusz Bartosiewicz – aktor dziecięcy
 Zbigniew Bartosiewicz – aktor
 Zbigniew Bartosiewicz – polityk
 Zofia Bartosiewicz – działaczka polityczna